2 miejscowości w Polsce: 
 Cichowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała 
 Cichowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń oraz pobliskie jezioro